Осада Дамьетты:

 Осада Дамьетты (1169)
 Осада Дамьетты (1218—1219)
 Осада Дамьетты (1249)

См. также 
 Морской бой при Дамиетте (1973)

Осады по городам